„Роди се звезда“ (оригинално заглавие: A Star Is Born) е американски филм от 2018 година с жанр романтичен мюзикъл/драма. Продукцията, трети римейк на версията от 1937 година, е режисьорски дебют за Брадли Купър, който е и сред продуцентите и сценаристите. Филмът разказва историята на влиятелен музикант с влечение към алкохола (Купър), който се влюбва в талантлива млада певица (Лейди Гага). Участват още Андрю Дайс Клей, Дейв Шапел, Сам Елиът и други.

Преговорите за трети римейк на класическата история започват още през 2011 година, като първоначално Клинт Истууд е бил привлечен за режисьор, а Бионсе е приела главната женска роля. Продукцията среща затруднения, като междувременно редица актьори приемат и впоследствие отказват участие, сред които Крисчън Бейл, Леонардо ди Каприо, Уил Смит и Том Круз. През 2016 година Купър подписва договор за главната мъжка роля и поема режисурата. По-късно Лейди Гага се присъединява към актьорския състав като половинката на персонажа на Купър. Снимките започват през април 2017 г. на фестивала Коачела в Калифорния.

Филмът дебютира на 75-ия международен филмов фестивал във Венеция на 31 август 2018 г. и завладява световните кина на 5 октомври същата година. Продукцията получава положителни отзиви както от критиците, така и от меломаните, които хвалят актьорската игра на Купър и Гага, неговата режисура, музиката и кинематографията.

Актьорски състав 
 Брадли Купър в ролята на Джаксън Мейн, влиятелен музикант, ментор и партньор на Али.
 Лейди Гага в ролята на Али, неизвестна певица и автор на песни.
 Сам Елиът в ролята на Боби Мейн, по-големия брат и мениджър на Джаксън.
 Дейв Шапел в ролята на Нудълс, пенсиониран музикант, близък приятел на Джаксън.
 Андрю Дайс Клей в ролята на Лоренцо, бащата на Али.
 Антъни Рамос в ролята на Реймън, приятел на Али.
 Бони Съмървил в ролята на Сали Къмингс.
 Майкъл Харни в ролята на Улф, шофьор на лимузина.
 Рафи Гаврон в ролята на Рез, продуцент и мениджър на Али.
 Ребека Фийлд в ролята на Гейл.
 Лукас Нелсън енд Промис оф да Рийл в ролята на бенда на Джаксън.

Гост-звезди в продукцията са Шанджела, Грег Грънбърг, Холзи и Алек Болдуин.

Саундтрак 
Купър е в публиката по време на изпълнение на Лукас Нелсън, което го вдъхновява, и той решава да го покани да стане част от екипа на филма. Той се съгласява и пише няколко песни, които изпраща за одобрение. Междувременно, Нелсън се запознава с Гага и двамата започват да работят заедно, като тя дори е беквокал в новия проект на групата му. Саундтракът, изпълнен от Лейди Гага и Брадли Купър, е пуснат в продажба едновременно с филма на 5 октомври 2018 г. от лейбъла Интерскоуп. Албумът включва 19 песни в няколко музикални стила (8 соло парчета на Гага, 5 – на Купър, 6 дуета) и 15 диалога, които канят слушателите на изживяване, което е равностойно на това да гледаш филма.

В България 
В България филмът е разпространен по кината на същата дата от Александра Филмс, а през 2019 г. е издаден на Blu-ray от PRO Video SRL чрез A+Films.

На 27 април 2021 г. филмът е излъчен по bTV Cinema във вторник от 21:00 ч. Дублажът е войсоувър на студио VMS. Екипът се състои от:

Източници 

Филми от 2018 година
Американски музикални филми
Филми за музика
Филми на Уорнър Брос
Филми на Метро-Голдуин-Майер